Маккэ́ффри, Макке́ффри, Макка́ффри (; ; от ) — английская фамилия. Известные носители:

 Маккеффри, Берт (1893—1955) — канадский хоккеист, чемпион Олимпийских игр в Шамони(1924).
 Маккеффри, Билли (род. 1971) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Маккэффри, Джеймс (род. 1960) — американский актёр. Наиболее известный по озвучке детектива Макса Пейна из серии игр Max Payne.
 Маккафри, Пит (1938—2012) — американский баскетболист, чемпион Олимпийских игр в Токио (1964).
 Маккефри, Тодд (род. 1956) — американский писатель-фантаст. Второй сын Энн Маккефри.
 Маккефри, Энн (1926—2011) — американская писательница-фантаст. Первая женщина, награждённая премиями «Хьюго» и «Небьюла».

Примечания